Глевенешть () — комуна в Румунії, у повіті Бакеу.
 Глевенешть () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Глевенешть.
 Глевенешть () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Андрієшень.